Alfonso Rodríguez puede referirse a:

 Alfonso (Alonso) Rodríguez (1531–1617), santo español.
 Alfonso Rodríguez Olmedo (1599–1628), santo mártir español.
 Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (1970–), político español.
 Alfonso Rodríguez Castelao (1886–1950), político español (gallego).
 Alfonso Rodríguez Salas (1939-1994), futbolista español.
 Alfonso Rodríguez (1957-), cineasta dominicano.